Хелльман — фамилия.

Известные носители:
 Хелльман, Мартина (род. 1960) — немецкая метательница диска, олимпийская чемпионка 1988 года.
 Хелльман, Эмиль (род. 2001) — шведский футболист, защитник.